Mundo ao Contrário (telenovela), uma telenovela portuguesa de 2013 na TVI.
Mundo ao Contrário (álbum), o 11º álbum da banda portuguesa de rock Xutos & Pontapés, editado em 2004.